
Bergö, Zweeds voor 'Berg-eiland' kan verwijzen naar:

Finland 
 Bergö (Malax), eiland en dorp in het landschap Österbotten
 Bergö (Iniö), eiland behorend bij Iniö, gemeente Pargas, Åboland, landschap Zuidwest-Finland
 Bergö (Houtskär), eiland behorend bij Houtskär, gemeente Pargas, Åboland, landschap Zuidwest-Finland
 Bergö (Nagu), eiland behorend bij Nagu, gemeente Pargas, Åboland, landschap Zuidwest-Finland
 Bergö (Raseborg), eiland en dorp in de gemeente Raseborg, landschap Nyland
 Bergö (Esbo), eiland en dorp in de gemeente Raseborg, landschap Nyland

Åland 
 Bergö (Vårdö), eiland behorende tot de gemeente Vårdö
 Bergö (Västeränga, Lemland, Åland), eiland ten zuiden van het gehucht Västeränga
 Bergö (Flaka, Lemland, Åland), eilandje ten zuiden van het gehucht Flaka
 Bergö (Järsö, Lemland, Åland), schiereiland aan de noordzijde van het eiland Jarsö ten zuiden van Mariehamn
 Bergö (Finström), eiland behorende tot de gemeente Finström

Zweden 
 Bergö, Tystberga, eiland in de gemeente Nyköping

Zie ook 
 Bergön (doorverwijspagina)